Best Foot Forward est un film américain réalisé par Edward Buzzell, sorti en 1943.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : Best Foot Forward
 Réalisation : Edward Buzzell
 Scénario : , et Dorothy Kingsley
 Direction artistique : Cedric Gibbons
 Photographie : Leonard Smith
 Montage : Blanche Sewell
 Musique : Lennie Hayton
 Société de production : Metro-Goldwyn-Mayer
 Pays d'origine : États-Unis
 Genre : comédie musicale
 Durée : 94 minutes
 Date de sortie : 1943

Distribution 
 Lucille Ball : Elle-même
 William Gaxton : Jack O'Riley
 Virginia Weidler : Helen Schlesinger
 Tommy Dix : Bud Hooper
 Nancy Walker : Nancy - Blind Date
 June Allyson : Ethel
 Kenny Bowers : Dutch Miller
 Gloria DeHaven : Minerva
 Jack Jordan : Hunk
 Beverly Tyler : Miss Delaware Water Gap
 Chill Wills : Chester Short
 Henry O'Neill : Maj. Reeber
 Sara Haden : Miss Talbert
 Donald MacBride : Capt. Bradd
 Morris Ankrum : Col. Harkrider
 Nana Bryant : Mrs. Dalrymple
 Harry James : Lui-même

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1943
Comédie américaine
Film musical américain des années 1940
Film réalisé par Edward Buzzell
Film se déroulant dans une école
Film de Metro-Goldwyn-Mayer